GCP har flere betydninger:

Virksomheder og organisationer 
 GCP Applied Technologies, amerikansk kemikalievirksomhed
 GCP Infrastructure Investments, britisk investeringsforening
 General Catalyst Partners, tidligere navn på den amerikanske kapitalfond General Catalyst
 Global Centre for Pluralism, i Ottawa i Canada
 Global Charity Project, en studenterdrevet organisation på Marymount University
 Global Carbon Project, en organisation, der studerer drivhusgasudledninger
 Grand Central Partnership, en non-profit der administrerer et forretningsforbedringsområde i New York i USA

Politiske partier 
 Det tyske kommunistparti (fra engelsk, German Communist Party
 Ghana Congress Party, et politisk parti på Guldkysten

Militær 
 Groupement des commandos parachutistes, franske specialstyrker
 Grupos de Combatientes Populares, en ecuadoriansk oprørsgruppe

 Videnskab og teknologi 
 Giantin, et protein
 God klinisk praksis (fra engelsk, Good Clinical Practice), en international standard
 Games Computers Play, en onlinegamingtjeneste i 1980'erne
 Google Cloud Platform, en samling af Google-tjenester
 Google Cloud Print, en Google-tjeneste til at udskrive dokumenter
 Ground control point'', et begreb indenfor billedretning i geografiske informationssystemer

Andet 
 Grand Central Parkway, en vej i New York City, USA
 Global Consciousness Project, et parapsykologisk eksperiment, der forsøger at opfange "global bevidstheds" mulige interaktioner med fysiske systemer